Kiermeier ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Kiermeier (1908–1995), deutscher Lebensmittelchemiker und Hochschullehrer
 Hildegard Kiermeier (1932–1990), Diplomatin der Deutschen Demokratischen Republik
 Joseph Kiermeier-Debre (* 1946), deutscher Literatur-, Theater- und Kunstwissenschaftler
 Peter Kiermeier, deutscher Landschaftsarchitekt und Hochschullehrer